Velika nagrada Francije 2006 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 14. julija 2006.

Rezultati

Kvalifikacije 

Formula 1 sezona 2006
2006